USS San Francisco je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS San Francisco (C-5) 
 USS San Francisco (CA-38) 
 USS San Francisco (SSN-711)

San Francisco